Man Dandan (; ur. 5 maja 1989 w Harbinie) – chińska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka zimowych igrzysk azjatyckich, olimpijka.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Chińscy biegacze narciarscy
Chińscy olimpijczycy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Harbinie